Alconchel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alconchel (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Alconchel (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar